Idzsongbu, dél-koreai település
 Idzsongbu, Csoszon-kori intézmény
 Idzsongbu állomás, metró- és vasútállomás